Gergely Endre (1883–1942) százados, kartográfus, történész
 Gergely Endre (1885–1938) orvos, kórboncnok, a Törekvés dalegylet alapítója
 Gergely Endre (1919–1984) újságíró, publicista